

Київ 
У Києві є два урбаноніми, пов'язані з іменем Микити Хрущова, радянського державного діяча, керівника радянської України, а згодом і СРСР:

 «Дача Хрущова» на Лук'янівці — народна назва «садиби Більського», де у 1943—1949 роках мешкав Микита Хрущов, тодішній голова Ради Народних Комісарів (Ради Міністрів) Української РСР.
 «Дача Хрущова» на Нивках — урядова спецдача на території колишнього хутора Васильчики, теперішнього парку «Нивки», де напередодні Німецько-радянської війни мешкав Микита Хрущов, на той час перший секретар Центрального комітету КП(б)У.

Микита Хрущов